Видигал () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Видигал, Жозе Луиш (род. 1973) — португальский футболист, полузащитник. 
 Видигал, Литу (род. 1969) — ангольский футболист и тренер.
 Гастан-Видигал — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.